Geryon är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Henrik Nikolai Krøyer 1837. Geryon ingår i familjen Geryonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur